Ipala kan syfta på:

Burkina Faso 

 Ipala (ort), Centre-Nord, Province du Bam,

Guatemala 

 Municipio de Ipala, kommun, 
 Ipala (kommunhuvudort), Departamento de Chiquimula,